

Astronomia 
 8500 Hori – asteroide della fascia principale

Geografia

Svizzera 
 Höri – comune nel distretto di Bülach (Canton Zurigo)

Persone 
Hor II o Sewadjkara Hori (XVII secolo a.C.) – sovrano dell'antico Egitto
 Hori Hidemasa (1553-1590) – samurai giapponese
 Hori Hideharu (1575-1606) – samurai giapponese
 Tatsuo Hori (1904-1953) – scrittore, poeta e traduttore giapponese
 György Hóri (1908-1975) – calciatore ungherese
 Junko Hori (1942) – attrice e doppiatrice giapponese
 Hideyuki Hori (1954) – doppiatore giapponese
 Hisao Hori (1967 o 1968) – astronomo amatoriale giapponese
 Takafumi Hori (1967) – calciatore e allenatore di calcio giapponese
 Tsukuru Hori (1989) – arrampicatore giapponese

Storia 
 Clan Hori – clan del Giappone feudale

Pagine correlate 
Horii – pagina di disambigazione